

Toponyme 

 Castagneto, frazione de la commune de Teramo en Italie ;
 Castagneto Carducci, commune italienne de la province de Livourne, dans la région Toscane, dans le centre de l'Italie ;
 Castagneto Po, commune de la ville métropolitaine de Turin dans le Piémont en Italie .

Patronyme 

 Carlos Castagneto (1960-), homme politique, comptable et ancien footballeur argentin ;
 Filippo Caracciolo di Castagneto (1903-1965),  (1938) et  (1912), homme politique italien ;
 Marella Caracciolo di Castagneto (1927-2019), princesse italienne, fille du précédent.